Serapis se poate referi la:

Serapis, zeu egiptean.
Serapis, artefact din jocul Tomb Raider II.